Diamond Head (Britse band), Engelse heavymetalband
 Diamond Head (Japanse band), Japanse popband
 Diamond Head (Hawaï), vulkanische slakkenkegel in Honolulu
 Diamond Head (1963), Amerikaanse film uit 1963
 Code Name: Diamond Head, Amerikaanse film uit 1977
 USS Diamond Head (1945), Amerikaans munitieschip (AE-19)